Влади́мир Тимофе́евич Куриле́нко (1924—1942) — участник Великой Отечественной войны, партизан-подрывник партизанского отряда Смоленской области, Герой Советского Союза (1942).

Биография 
Родился 25 декабря 1924 года в деревне Бабиничи Витебского района Витебской области Белорусской ССР (ныне Белоруссия) в семье учителей. По национальности русский. Проживал в деревне Поречено Смоленского района Смоленской области, учился в школе № 1 города Велижа, 9 классов которой окончил в 1941 году. Мечтая стать моряком, отправил документы для поступления в Ленинградское военно-морское училище, но с началом войны оказался в оккупации.

В июле 1941 года комсомолец Владимир Куриленко зачислен подрывником в партизанский отряд И. Р. Шлапакова, который действовал на территории оккупированной гитлеровскими войсками бывшего Касплянского района Смоленской области. На боевом счету В. Т. Куриленко 4 пущенных под откос эшелона противника, взорванный железнодорожный мост, около 1000 солдат и офицеров противника. 13 мая 1942 года, при возвращении с боевого задания, в деревне Саленки группа подрывников была окружена. В. Т. Куриленко был смертельно ранен и по дороге в отряд 14 мая скончался. Тело было захоронено в деревне Слобода (по другим данным — в деревне Выставка).

За те недолгие 10 месяцев, что довелось прослужить В. Т. Куриленко в отряде, им было подорвано несколько автомашин, два орудия, пущено под откос четыре вражеских эшелона с живой силой и боевой техникой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза партизанам, особо отличившимся в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков» от 1 сентября 1942 года за «отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

В 1947 году прах Героя-комсомольца перенесён и перезахоронен на Аллее героев у крепостной стены в городе Смоленске, где горит Вечный огонь.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;
 орден Ленина.

Память 

 Памятник Герою установлен в сквере, носящем его имя, на углу улиц Глинки и Маяковского города-героя Смоленска (скульптор памятника К. Б. Пастернак, архитектор С. В. Шестопал).Памятник открыт 9 мая 1966 года
 Имя Куриленко В. Т. носят:
 улица в городе Смоленске;
 улица в городе Велиже Смоленской области;
 школа в селе Каспля Смоленского района Смоленской области.
 Установлены мемориальные доски:
 на здании школы в городе Велиже;
 на здании школы в селе Каспля-2 Смоленского района Смоленской области;
 на здании школы в деревне Бабиничи Витебского района Витебской области Республики Беларусь.
 Обелиск Герою был установлен на месте его гибели у деревни Саленки Смоленского района Смоленской области.

Примечания

Литература 
 
 
 Бортаковский Т. В. «Сквер Памяти Героев», издательство «Маджента», г. Смоленск, 2005., 160 стр., тираж — 1 000 экз.
 Куриленко 3. Е. Повесть о сыне. — 2-е изд., доп. — М., 1975.
 
  (На белор. языке)

Ссылки 
 
 Л. Леонов. Венок герою
 Биография В. Т. Куриленко на официальном сайте Витебского райисполкома

Партизаны Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в некрополе у Смоленской крепостной стены